Майкъл Нютън може да се отнася за:

 Майкъл Нютън, р.1951 г., писател, автор на трилъри и уестърни
 Майкъл Дъф Нютън, р.1931 г., хипнотерапевт, автор на книги за живота след смъртта.